Kleiner Wagram heißen folgende geographische Objekte:
 Kleiner Wagram (Tullnerfeld), Geländestufe im südlichen Tullnerfeld westlich von Wien
 Kleiner Wagram (Marchfeld), Geländestufe der Gänserndorfer Terrasse im Marchfeld östlich von Wien

Siehe auch: 
 Wagram – zum Begriff